Asimilace (z latinského similis – podobný) je označení pro přizpůsobení jednoho jevu jinému. Užívá se ve více různých situacích a oborech:
 Asimilace (biologie) – přijímání a přeměna látek živým organizmem pro výstavbu jeho těla
 Asimilace (psychologie) – splývání nových vjemů s dříve osvojenými podobnými představami
 Asimilace (učení) – proces začleňování nových poznatků do stávajících
 Asimilace (lingvistika) – přizpůsobování hlásek jiným, většinou sousedním; v lingvistice se tak někdy také označuje:
 začlenění převzatého slova do nového jazyka
 asimilace pádů = skladebná spodoba, tj. atrakce (lingvistika)
 Asimilace (Star Trek) – násilné přizpůsobení organismu kolektivnímu vědomí borgů v seriálu Star Trek pomocí nanobotů a bionických implantátů
 Asimilace (sociologie) – splynutí jednoho člověka nebo skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem
 Asimilace (geologie) – pohlcování a zánik úlomků hornin v magmatu
 Asimilace dat – v meteorologii metoda umožňující odhadnout stav atmosféry
 Asimilace akcií – pohlcení vydaných akcií veřejností

Externí odkazy